Nicolás Románovich Románov (Nikolái Románovich, Antibes, 26 de septiembre de 1922 - Toscana, 15 de septiembre de 2014) fue un príncipe de la Familia Imperial Rusa. Hijo del príncipe Román Románov de Rusia y de la condesa rusa Praskovia Dmítrievna Shereméteva.

Se casó en Florencia el 31 de diciembre de 1951 por lo civil y el 21 de enero de 1952 por lo religioso en la catedral ortodoxa rusa en Cannes con la condesa italiana Sveva della Gherardesca (Florencia, 15 de julio de 1930) con quien procreó a las princesas Natalia, Isabel y Tatiana de Rusia. Después de él, el heredero al trono es su único hermano Dmitri Románovich.
Residía en Rougemont, Suiza y era el presidente de la Asociación de la Familia Románov.

Distinciones honoríficas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden del Príncipe Danilo I (orden dinástica de la Casa Real de Montenegro).

Ancestros

Véase también 
 Sucesión al trono de Rusia.

Fuentes 
 Nicolas II, le dernier tsar de Russie de Henri Troyat. En francés.
 Extrait des Mémoires d'exil de Frédéric Mitterrand. Editorial Robert Laffont, Paris 1997. En francés.
 Chaque matin est une grâce de Léonida Romanov. Editorial JC Lattès, Paris 2000. En francés.

Referencias 

Nobles de Rusia del siglo XX
Romanov
Pretendientes al trono de Rusia
Apátridas